Helike (grekiska Ἑλίκη, latin Helice) kan syfta på:

 Helike (stad) – en stad i Achaia under antiken
 Helike (mytologi) – en nymf i grekisk mytologi
 Helike (måne) – en av Jupiters månar